Höllersberg heißen folgende geographische Objekte:

 Höllersberg (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Höllersberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich